Strada statale 46 – strada statale polacca
 Strada statale 46 del Pasubio
 La strada statele 46 del Pasubio (da cui prende il nome dal monte Pasubio) inizia a Vicenza e finisce a Rovereto (TN). Nella parte della provincia di Vicenza è diventata provinciale (SP46).